

Chanson 

 Made in Japan, chanson d'Ysa Ferrer sortie 2003.

Album 

 Made in Japan, album de Deep Purple sorti 1972 ;
 Made in Japan, album live de Deep Forest sorti 1999 ;
 M(A)DE IN JAPAN, album de Ayumi Hamasaki sorti 2016.